Die Saison 2021/22 der Regionalliga Nordost war die zehnte Spielzeit der Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse in Deutschland; die Eröffnung fand am 23. Juli 2021, der letzte Spieltag am 15. Mai statt. Es nahmen 20 Mannschaften am Spielbetrieb teil, wobei regulatorisch maximal 22 Mannschaften am Spielbetrieb hätten teilnehmen dürfen, wenn es eine entsprechende Anzahl an Absteigern der letztjährigen Spielzeit der 3. Liga gegeben hätte.

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
Am 16. April 2021 wurde über den Abbruch der Vorsaison entschieden. Der Quotientenmeister FC Viktoria 1889 Berlin stieg in die 3. Liga auf, der Tabellenletzte Bischofswerdaer FV 08 musste in die Oberliga absteigen und die restlichen 18 Mannschaften hielten die Klasse. Durch einen eventuellen Absteiger aus der 3. Liga 2020/21 in die Regionalliga Nordost hätte jedoch noch der Quotientenvorletzte (FSV Optik Rathenow) in die Oberliga absteigen können. Aus dieser dürfen wiederum die zwei besten für den Aufstieg gemeldeten Mannschaften in der Saison 2021/22 ebenfalls in der Regionalliga antreten – Tasmania Berlin und der FC Eilenburg. Maximal 22 Mannschaften hätten vorab für den Spielbetrieb der Saison 2021/22 gemeldet werden dürfen.

Saisonverlauf 
Mit Energie Cottbus, der VSG Altglienicke, dem Chemnitzer FC sowie dem 1. FC Lokomotive Leipzig und dem Berliner AK 07 schieden nach und nach Aspiranten aus dem Rennen um die Meisterschaft aus. Ab dem 18. Spieltag stand der BFC Dynamo ununterbrochen an der Tabellenspitze, konnte die Spitzenposition rechnerisch jedoch erst am letzten Spieltag sichern. Sechs Punkte dahinter rangierte der FC Carl Zeiss Jena. 

Während Tasmania Berlin nach dem 35. Spieltag mit nur drei Siegen als erster Absteiger feststand, traf es den VfB Auerbach einen Spieltag später nach einem 1:4 gegen Jena. Die Sachsen waren einer von nur vier Vereinen, die seit Ligagründung im Jahr 2012 ununterbrochen der viertklassigen Regionalliga Nordost angehörten. Außerdem mussten Optik Rathenow und Union Fürstenwalde den Gang in die Oberliga Nordost antreten. Nachdem sich der BFC Dynamo nicht in der Relegation zur 3. Liga durchsetzte, stieg zudem der FC Eilenburg direkt wieder in die Oberliga ab.

Teilnehmer 

Für die Regionalliga Nordost 2021/22 qualifizierten sich folgende Mannschaften sportlich:

 die verbleibenden Mannschaften aus der Regionalliga Nordost 2020/21, die keine Drittligalizenz beantragt hatten bzw. nicht als Absteiger benannt wurden:
  VSG Altglienicke
  BSG Chemie Leipzig
  FC Carl Zeiss Jena
  Berliner AK 07
  BFC Dynamo
  1. FC Lokomotive Leipzig
  FSV Union Fürstenwalde
  Energie Cottbus
  SV Babelsberg 03
  Hertha BSC II
  SV Lichtenberg 47
  Chemnitzer FC
  FSV 63 Luckenwalde
  VfB Auerbach
  Tennis Borussia Berlin
  VfB Germania Halberstadt
  ZFC Meuselwitz
  FSV Optik Rathenow
 die beiden besten für den Aufstieg gemeldeten Mannschaften der Oberliga Nordost 2020/21:
  Tasmania Berlin (Quotientenmeister Staffel Nord)
  FC Eilenburg (Quotientenmeister Staffel Süd)

Auf- und Abstiegsregelung 
Aufstieg in die 3. Liga
Der Meister BFC Dynamo traf in der Aufstiegsrunde zur 3. Fußball-Liga auf den Meister der Fußball-Regionalliga Nord 2021/22 VfB Oldenburg und verpasste mit einer 0:2-Niederlage im Hin- sowie einem 2:1-Sieg im Rückspiel den Aufstieg.

Abstieg aus der Regionalliga Nordost
Die genaue Anzahl richtet sich nach der Zahl der Absteiger aus der 3. Liga 2021/22 und nach dem Abschneiden des Teilnehmers an der Aufstiegsrunde. Es steigen aber mindestens drei Vereine ab. Maximal können sechs Vereine absteigen. Es gilt folgendes Schema:

Statistiken

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch nach Nach- bzw. Künstlernamen sortiert.

Zuschauertabelle 
Seit Saisonbeginn ist die zulässige Gesamtzuschauerzahl pro Partie begrenzt.

Stadien

Wissenswertes – Höchstwerte der Saison 
 Das 9:0 von Energie Cottbus gegen den FC Eilenburg vom 12. Spieltag war der höchste Sieg der Spielzeit und wurde zugleich zum neuen Ligabestwert.
 Das 7:5 des Berliner AK 07 gegen den SV Lichtenberg 47 vom 38. Spieltag war mit zwölf Treffern das torreichste Spiel.
 Die Partie von Energie Cottbus gegen die BSG Chemie Leipzig vom 38. Spieltag war mit 7.624 Zuschauern die am besten besuchte.

Trainerwechsel

Einzelnachweise 

Regionalliga Nordost 2021
2021